Името Студенец носят две български села:

 Студенец (Област Разград)
 Студенец (Област Смолян)
 Студенец - природна забележителност до село Садовец